Das Bistum wurde 680 durch einen Beschluss auf der Synode von Hatfield gegründet. Es entstand aus der großen Diözese Mercia, die in fünf Teile aufgeteilt wurde.

Die folgenden Personen waren Bischöfe von Worcester, bis 1559 gehörten sie der Römisch-katholischen Kirche an, danach der Church of England:

Literatur 
 Diana E. Greenway: Fasti Ecclesiae Anglicanae 1066–1300. Band 2. Monastic cathedrals (northern and southern provinces). London 1971, S. 99–102 (British History Online).
 Bridgett Jones: Fasti Ecclesiae Anglicanae 1300–1541. Band 4. Monastic cathedrals (southern province). London 1963, S. 55–58 (British History Online).
 Joyce M. Horn: Fasti Ecclesiae Anglicanae 1541–1857. Band 7. Ely, Norwich, Westminster and Worcester dioceses. London 1992, S. 105–109 (British History Online).

Weblinks 
 http://www.tudorplace.com.ar/Documents/bishops_of_worcester.htm (englisch)

Anmerkungen 

Worcester
Worcester
!